USS Vella Gulf je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Vella Gulf (CVE-111) 
 USS Vella Gulf (CG-72)

Vella Gulf